Alessandro Pizzorno (1924-2019) – sociologo e filosofo italiano
Amino Pizzorno (1909-1968) – politico italiano
Ángelo Pizzorno (1992) – calciatore uruguaiano
Bernardo Pizzorno (1861-1926) – vescovo cattolico italiano
Sergio Pizzorno (1980) – cantautore, polistrumentista e produttore discografico britannico
Marco Pizzorno (1978) - Giornalista- italiano